Чемпіонат світу із шахів серед жінок 2015 — проходив з 16 березня по 6 квітня 2015 року в Сочі (Росія). В турнірі за нокаут-системою брали участь 64 шахістки.
Чемпіонкою світу стала українська шахістка зі Стрия Марія Музичук, яка у фінальному поєдинку перемогла росіянку Наталю Погоніну з рахунком 2½ — 1½.

Формат турніру 
На всіх стадіях, крім фіналу та матчу за 3-тє місце, матчі складаються з 2 партій з контролем ФІДЕ (90 хвилин на 40 ходів, потім 30 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд на кожен хід, починаючи з першого), у випадку нічиєї після двох (у фіналі чотирьох) партій, наступного дня грається тай-брейк. Формат тай-брейка має такий вигляд:
 Дві швидкі партії з контролем 25 хвилин + 10 секунд на хід;
 Якщо після двох швидких партій матч знову закінчився внічию, ще дві швидкі партії (10 хвилин плюс 10 секунд на хід);
 Якщо і після цих двох партій рахунок нічийний, опоненти грають дві бліц-партії (5 хвилин плюс 3 секунди на хід);
 Якщо всі ці міні-матчі не виявлять переможця, то у вирішальній партії (Армагедон) білі отримують 5 хвилин, чорні — 4, з додаванням 3 секунд на кожен хід, починаючи з 61-го, нічия на користь чорних.
У фінальному матчі грається 4 партії з контролем ФІДЕ.

Призовий фонд 
Загальний призовий фонд становить —  доларів. Переможець отримує , фіналіст — , півфіналісти — по  доларів.

Календар 
Відкриття турніру — 16 березня

Учасники 
Рейтинг шахісток станом на 1.03.2015 року.

Гампі Конеру , 2581 (R)
Цзюй Веньцзюнь , 2557 (WC)
Анна Музичук , 2552 (E12)
Вікторія Чміліте , 2530 (E12)
Олександра Костенюк , 2529 (E12)
Валентина Гуніна , 2528 (E12)
Чжао Сюе , 2527 (R)
Марія Музичук , 2526 (R)
Антоанета Стефанова , 2522 (R)
Бела Хотенашвілі , 2513 (E12)
Піа Крамлінг , 2494 (E13)
Харіка Дронаваллі , 2492 (WC)
Еліна Даніелян , 2488 (E12)
Тань Чжун'ї , 2487 (R)
Анна Ушеніна , 2486 (WC)
Аліса Галлямова , 2484 (PN)
Тетяна Косинцева , 2483 (E12)
Марі Себаг , 2482 (E12)
Лейла Джавахішвілі , 2481 (E12)
Елізабет Петц , 2479 (R)
Ірина Круш , 2477 (Z2.1)
Хоанг Тхань Чанг , 2475 (E12)
Хуан Цянь , 2473 (AS13)
Наталя Жукова , 2471 (PN)
Моніка Соцко , 2463 (E13)
Саломе Мелія , 2459 (E12)
Ольга Гиря , 2459 (E13)
Шень Ян , 2459(Z3.5)
Ніно Хурцидзе , 2457 (E12)
Олександра Горячкіна , 2456 (J13)
Наталя Погоніна , 2456 (E12)
Лей Тінцзє , 2444 (Z3.5)

Дейзі Корі , 2444, WGM (Z2.4)
Ґо Ці , 2443 (J12)
Ліліт Мкртчян , 2443 (E13)
Катерина Ковалевська , 2438 (E13)
Аліна Кашлінська , 2436 (E13)
Катерина Аталик , 2419 (E13)
Irine Kharisma Sukandaren , 2415 (AS12)
Дейманте Дауліте , 2395 (E13)
Інна Гапоненко , 2384 (E13)
Баїра Кованова , 2381 (E12)
Кетаван Арахамія-Грант , 2379 (E13)
Софі Міллі , 2377 (E13)
Мері Арабідзе , 2374 (E13)
Софіко Гурамішвілі , 2367 (E13)
Ван Цзюе , 2365 (Z3.5)
Марі Енн Гомес , 2354 (Z3.7)
Кароліна Лухан , 2349(Z2.5)
Чжан Сяовень , 2349 (Z3.5)
Гулісхан Нахбаєва , 2337 (Z3.4)
Татєв Абрамян , 2322 (Z2.1)
Yaniet Marrero Lopezen , 2316 (Z2.3)
Мітра Геджазіпур , 2302 (Z3.1)
Кюбра Озтюрк , 2284 (E13)
 Yuanling Yuanen , 2267 (Z2.2)
 Nguyen Thi Thanh Anen , 2261 (Z3.3)
 Marisa Zurielen , 2219 (AM)
Каміла Багінскайте , 2192 (Z2.1)
Ірина Березіна , 2182 (Z3.6)
 Akter Liza Shamimaen , 2130 (Z3.2)
 Amina Meziouden , 2071 (AF)
Shrook Wafaen , 2058 (AF)
Ayah Moaatazen , 2022 (AF)

Шляхи відбору на турнір:

<small>
 WC: півфіналістки чемпіонату світу серед жінок 2012 року та фіналіст 2013 років
 J12 та J13: Чемпіони молодіжного чемпіонату світу 2012 та 2013 років
 R: За рейтингом (лютий 2013 року по січень 2014 року)
 E12 та E13: Квота за підсумками індивідуального чемпіонату Європи 2012 та 2013 років
 AM: Квота за підсумками чемпіонату Америки

<small>
 AS12 and AS13: Квота за підсумками чемпіонату Азії 2012 та 2013 років
 AF: Квота за підсумками чемпіонату Африки 2013 року
 Z2.1, Z2.2, Z2.3, Z2.4, Z2.5, Z3.1, Z3.2, Z3.3, Z3.4, Z3.5, Z3.6, Z3.7: Представники зональних турнірів
 PN: Квота президента ФІДЕ

Результати

1-4 раунди

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Півфінали 
Півфінали, 29 — 31 березня

Фінал 
Фінал, 2 — 5 квітня

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт чемпіонату  
  Чемпіонат на сайті ФІДЕ  
 Онлайн партій чемпіонату на chessbomb.com  
 Чемпіонат світу на chesspro.ru  
 Прес-конференція з М.Музичук після закінчення фінального матчу   
 Повернення М.Музичук до Львова у статусі чемпіонки світу (відео) 

Чемпіонати світу із шахів серед жінок
Шахові турніри 2015
Шахи в Росії
2015 у Росії
Березень 2015
Квітень 2015